El Fashn kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Al Fashn, ort, Beni Suef, 
 Markaz al Fashn, region, Beni Suef, 

Robotskapade Egyptenförgreningar